

Іствейл — місто, штат Каліфорнія
 Іствейл — місто, штат Пенсільванія